GPO est un sigle qui peut signifier :
Gestion de la performance organisationnelle ;
Group Policy Objects (en français,  stratégies de groupe), des fonctions de gestion centralisée de Microsoft Windows ;
 Government Printing Office (en français, Bureau d'impression du gouvernement des États-Unis) ;
 General Post Office, l'organisme national des postes dans les pays anglophones ;
 , un plan d'occupation et d'extermination nazie dans les territoires occupés à l'Est durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Genesis P-Orridge (1950-2020), un musicien britannique.
General Purpose Output, ports de sorties très utilisés dans le monde des microcontrôleurs.